Gordelweg (straat), straat in Rotterdam
 Gordelweg (lied), een lied van Kevin uit 2020